

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua pangasinan
 PAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pagadian, Zamboanga del Sur (Filippine)

Medicina 
 PAG – sostanza grigia periacqueduttale, dall'inglese Peri-Aqueductal Gray

Ingegneria 
 PAG – Powdered activated carbon: carbone attivo in polvere

Abbreviazioni 
 PAG – sigla per polialchilenglicoli
 Pag. – spesso usato come abbreviazione per Pagina

Geografia
 Pag – nome croato della città di Pago, situata sull'isola omonima

Intelligence
 Political Action Group — una branca dello Special Activities Center (CIA)

sr:Паг